Финал Кубка Испании по футболу 1987 года — 83-й финальный матч Кубка Испании, который прошел 27 июня на стадионе Ла-Ромареда в Сарагосе. Основное время закончилось ничьей со счетом 2:2, а в серии пенальти Реал Сосьедад обыграл Атлетико — 4:2. «Бело-голубые» выиграли свой второй титул в истории.

Путь к финалу

Матч

Ссылки 
 Отчет на linguasport.com
 Кубок Испании 1987

1987
Футбол в Европе в 1987 году
Матчи ФК «Атлетико Мадрид»
События 27 июня
Июнь 1987 года
Спортивные соревнования в Сарагосе
Спорт в Испании в 1987 году
ФК «Реал Сосьедад»